Hussain Ali Baba Mohamed (1982. február 11. –) bahreini labdarúgóhátvéd. A bahreini labdarúgó-válogatottban 17-es mezben játszik.

További információk 
 
 Baba a Kuwait SC-be igazolt

1982-ben született személyek
Bahreini labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek